Suter kan som auktorsförkortning betyda:

 Henry Suter
 Johann Rudolf Suter
 Phillip J. Suter

Robotskapade auktorsförkortningar